Панькин — русская фамилия; имеет женскую форму Панькина.

Известные носители 
 Панькин, Алексей Михайлович (1947—2005) — советский и российский актёр.
 Панькин, Валентин Епифанович (1931—1997) — начальник Главного штаба, генерал-полковник авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 Панькин, Виктор Константинович (1937—1999) — советский и российский тренер по боксу, судья.
 Панькин, Владимир Васильевич (1884—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Панькина 
 Панькина, Александра Юрьевна (более известна под фамилией Зуборенко; род. 1972) — белорусская спортсменка (академическая гребля).
 Панькина, Ирина Александровна (род. 1986) — российский юрист, депутат.

См. также